Raffaele Costantino, calciatore italiano nato nel 1907 e morto nel 1991.
Raffaele Costantino, calciatore italiano nato nel 1975.
Raffaele Costantino, DJ, produttore, conduttore radiofonico.